Среднеколы́мский улу́с (райо́н) () — административно-территориальная единица (улус или район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

Административный центр — город Среднеколымск, находящийся от столицы республики г. Якутска на расстоянии: наземным путём — 2664 км, водным — 3940 км, воздушным — 1485 км.

География 
Площадь района — 125,2 тыс. км². Граничит на юге с Верхнеколымским улусом, на западе — с Абыйским улусом, на северо-западе — с Аллаиховским улусом, на севере — с Нижнеколымским улусом, на востоке — с Чукотским автономным округом и на юго-востоке — с Магаданской областью.

 Природные условия 
Преобладает равнинный рельеф. Значительную часть улуса занимает Колымская низменность. На западе — Алазейское плоскогорье, на востоке — Юкагирское плоскогорье. По территории улуса протекают реки Колыма и Алазея. Множество озёр.

Средняя температура января −38 °С, июля +12 °С. Осадков выпадает в год от 150 мм до 300 мм (на Юкагирском плоскогорье).

В северо-восточной части улуса расположен природный парк «Колыма».

История 
Улус (район) образован 25 мая 1930 года.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Среднеколымск) проживают   % населения района.

 Национальный состав
Село Берёзовка на востоке улуса — место постоянного компактного проживания эвенов.

Муниципально-территориальное устройство 
Среднеколымском улус (район), в рамках организации местного самоуправления, включает 10 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 9 сельских поселений (наслегов):

Населённые пункты 
В Среднеколымском улусе 15 населённых пунктов.

Экономика 
Основа экономики улуса — сельское хозяйство (скотоводство, коневодство, оленеводство и звероводство), рыболовство и пушной промысел.

Транспорт 
Действует аэропорт и речная пристань в Среднеколымске.

Археология и палеоантропология 
Помазкинский археологический комплекс расположен в районе опустевшей деревни Помазкино (67°05' с.ш. и 156°30' в.д.) и находится на правом берегу Колымы, в 465 км от её устья. На стоянке Помазкино 2-4 найдены ранненеолитические культурные артефакты сыалахской культуры: сетчатая керамика и типичный набор каменного (вкладыши, угловые и многофасеточные резцы, резчики, скребки и проколки на пластинах; ножи, скребки и скребла на отщепах; полностью обработанные наконечники стрел и ножи; галечные тесла, топоры и отбойники) и костяного (проколки, шилья) инвентаря. На стоянке Помазкино 2-4 малая часть артефактов относится к среднему неолиту (белькачинская культура), большая часть — к позднему неолиту. Среди них особую научную ценность представляют жилища на поселении Помазкино 4, могильник на стоянке Помазкино 3. Долговременные очаги на поселении Помазкино 4 имеют возраст 3892±243 л. н. В конструкции наземных жилищ использовались жерди, берёзовая кора и плиты известняка. В обоих жилищах собран каменный, костяной и керамический материал аналогичный коллекции из поздненеолитического слоя Каменки 1. Разница заключается лишь в том, что на помазкинском поселении остатки ихтиофауны единичны, а в жилищах и рядом с ними, в местах производства каменных орудий и приготовления пищи, найдены дополнительно наковальни, отбойники, куранты и тёрочники. В могильнике на стоянке Помазкино 3 обнаружено два одиночных погребения в грунтовых ямах: мужское и женское. Ямы были закрыты сверху перекрытиями из крупных плит известняка, а прилегающие к краям могил участки были посыпаны охрой. Усопшие были похоронены в вытянутом положении на спине, завернутыми в бересту или шкуры животных, с ориентацией головой на юг. В сопроводительном инвентаре мужского погребения присутствовали: пластины, асимметрично листовидный бифасиальный нож, многофасеточный резец с необработанной рукояткой, треугольный и черешковый ретушированные наконечники стрел, концевой скребок, долото, фрагменты вафельного сосуда, кусочек охры и створка ракушки пресноводного моллюска. Женское захоронение сопровождали: кремнёвый отщеп, полностью ретушированный подпрямоугольный вкладыш, многофасеточный резец с двумя противолежащими рабочими лезвиями, стержневидный четырёхгранный наконечник стрелы или дротика, листовидный бифасиальный наконечник копья, трапециевидное тесло, фрагменты вафельной керамики, кусочек охры, створка ракушки и бусы, составленные из мелких дисков, вырезанных из стенок аналогичных ракушек. Кроме того, здесь же лежали два черепа соболей, кости лебедя и рыбы. По костям мужчины получен радиоуглеродный возраст 3065±65 лет назад. Женщина 18—20 лет из погребения 2 комплекса Помазкино-III на правом берегу Колымы (ымыяхтахская культура) принадлежала к монголоидной расе. Аналогии этому комплексу обнаружены на женских черепах из погребений конца III — начала II тыс. до н. э., расположенных в бассейне среднего течения Селенги, и по реконструированным «взрослым» размерам на черепе девочки из грунтовой могилы на памятнике Каменка-II (Средняя Колыма), что допускает возможность отнесения комплекса к особому антропологическому типу в составе байкальской группы. Возможно, в позднем неолите существовали межпопуляционные контакты, обусловившие обмен женским контингентом среднеселенгинских и среднеколымских популяций. Единственную близкую аналогию абсолютным размерам зубов из Помазкино-III представляют характеристики одного из детей, обнаруженных в ымыяхтском погребении на поздненеолитическом памятнике Каменка-II на Средней Колыме (череп 2).

Примечания

Ссылки 

 Среднеколымский улус на сайте Центра СЭПМ
 Сайт о Среднеколымске
 Природный парк «Колыма»
 Среднеколымск